Инозе́мная Духо́вка — село в Тамбовском районе Тамбовской области. Входит в Суравский сельсовет.

География 
Расположено на реке Подречка (Духо́вка) вблизи северной окраины села Солдатская Духовка, в 8 км к востоку от села Сурава и в 20 км к северу от Тамбова.

В 4 км к востоку проходит автодорога Тамбов — Нижний Новгород. Имеется подъездная дорога от неё к селу, продолжающаяся на запад к Сураве и далее к Козьмодемьяновке.

Инфраструктура 
Имеются школа — филиал Горельской школы (преобразована в 2007 году), отделение почтовой связи, библиотека, магазин. Первая церковь в селе была построена в 1766 году.

Действует автобусное сообщение через село по маршруту Тамбов — Сурава.

Население 

По состоянию на 1862 год в казённом и владельческом селе Иноземческая Духовка (при речке Духовке) Тамбовского уезда насчитывалось 70 дворов, в них 486 мужчин, 424 женщины.
Национальный состав: русские — 95%.

Примечания 

Населённые пункты Тамбовского района (Тамбовская область)